Взятие Праги:
 Штурм Праги (1794)
 Пражская операция

Военная история Чехии
История Праги